Loreto (Beni) (Bolivia)
 Loreto (Maranhão) (Brazilië)
 Loreto (Agusan del Sur) (Filipijnen)
 Loreto (Dinagat Islands) (Filipijnen)
 Loreto-di-Casinca (Frankrijk)
 Loreto (Italië)
 Loreto Aprutino (Italië)
 Loreto (gemeente in Mexico)